Dark Assault () — третий студийный альбом немецкой пауэр-метал-группы Iron Savior, выпущенный 6 марта 2001 года.

Песни данного альбома продолжают научно-фантастический рассказ о корабле «Железный спаситель». Всего в него вошло одиннадцать новых песен и три кавера.

У песни «After the War» существует другая версия, выпущенная группой Masterplan в альбоме  в 2005 году. Это вызвано тем, что она была написана Питом Силком совместно с Яном-Сорен Эккертом, который позднее перешёл в Masterplan. В отличие от оригинальной песни, в которой поётся о возвращении солдата с войны, в версии Masterplan «After this War» текст имеет отношение к расставанию с девушкой.

Список композиций

Участники записи

Iron Savior 
 Пит Силк — вокал, гитара
 Кай Хансен — гитара, бэк-вокал, вокал в песне «Solar Wings»
 Йоахим Кестнер — гитара, бэк-вокал
 Андреас Кук — электронная клавиатура, бэк-вокал
 Ян-Сорен Эккерт — бас, бэк-вокал, дополнительный вокал в песне «After the War»
 Томас Нак — ударные

Производство 
 Пит Силк — музыкальный продюсер, звукорежиссёр, сведение
 Кай Хансен — дополнительное сведение в песне «Solar Wings», вокальное сведение в песнях «Made of Metal» и «Back into the Light»
 Хольгер Дресс — дизайн обложки
 Марен Кампи — дизайн буклета
 Джо Киртчер — фотографии

Примечания

Ссылки 
 Dark Assault на официальном сайте группы
 Dark Assault на сайте Allmusic

Альбомы Iron Savior
Концептуальные альбомы
Альбомы Noise Records